Cupa Coastei de Fildeș () este un turneu fotbalistic eliminatoriu din Coasta de Fildeș. Prima ediție a competiției s-a disputat în 1960.

Finalele 

C
Fotbal în Coasta de Fildeș